

Anno 
 264 o 264 a.C.

Matematica 
 264 (numero)